Plebs est un nom commun latin qui est utilisé pour désigner :
 Plebs, un genre d'araignée.
 Plebs, une série télévisée britannique
 Plebs, nom latin signifiant « paroisse », à l'origine de Plou-, appellatif toponymique préfixé d'origine bretonne .
 Plebs, la plèbe, les plébéiens